Юшневский — фамилия; имеет женскую форму Юшневская.
 Юшневский, Алексей Петрович (1786—1844) — русский декабрист.
 Юшневская, Мария Казимировна (урождённая Круликовская, в первом браке Анастасьева; 1790—1863) — жена декабриста А. П. Юшневского.